Die Abkürzung NBI steht für:

 Nation Brands Index, in Nürnberg 2008 erstmals vorgestellter Index, der die Nationen nach den Kategorien Export, Regierung, Kultur, Menschen, Tourismus sowie Immigration/Investment bewertet
 Neue Berliner Illustrierte, eine Wochenzeitschrift der DDR
 Neue Bundesländer Illustrierte, Wahlzeitschrift der CDU, die sich in Namen und Design an den Neue Berliner Illustrierte anlehnte.
 Nasdaq Biotech Index, ein Index an der Börse für die Biotechnologien
 Neutral Beam Injection, eine Methode der Plasmaerhitzung
 neonatale bakterielle Infektion
 Nile Basin Initiative (Nilbeckeninitiative, Ressourcenschutzprogramm für Wasser am Nil)
 Arbeitsgruppe Netzbasierte Informationssysteme am Institut für Informatik der Freien Universität Berlin
 Nell-Breuning-Institut für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen
 Neue Berliner Initiative, Berliner Club mit Schwerpunkt elektronische Musik
National Bureau of Investigation, bundespolizeiliche Behörde der Philippinen

NBI